

Sigle 
 China Radio International – Radio Cina Internazionale
 Color Rendering Index – Indice di resa cromatica
 Croce Rossa Italiana
 Comunità radiotelevisiva italofona

Codici 
 CRI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Crooked Island (Bahamas)
 cri – codice ISO 639-3 della lingua sãotomense
 CRI – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Costa Rica